Junior Bowl steht für:

 Junior Bowl (Deutschland), das Endspiel der Deutschen Jugendmeisterschaft im American Football
 Junior Bowl (Schweiz), das Endspiel der Schweizerischen Juniorenmeisterschaft im American Football